Turís kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Turís (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Turís (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar